Саду може да се отнася за:
 Саду, село в Румъния
 Саду (община), община в Румъния
 Саду (река), река в Португалия